

Persone 
 Daniele Calabi – architetto italiano
 Eugenio Calabi – matematico italiano naturalizzato statunitense
 Tullia Calabi – giornalista e scrittrice italiana

Altro 
 Varietà di Calabi-Yau – in fisica teorica, varietà differenziabile a variabili complesse